Olympiska spelen i Helsingfors kan syfta på:

Olympiska sommarspelen 1940 – inställt på grund av andra världskriget
Olympiska sommarspelen 1952